Groton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Groton Township (Ohio)
 Groton Township (South Dakota)